Windows NT 6.1 kan verwijzen naar twee versies van Microsoft Windows:
Windows 7
Windows Server 2008 R2